Yugo peut désigner :
 Yugo, un personnage de la série télévisée Wakfu ;
 Yugo, un personnage du manga Gunnm ;
 Yugo, une marque d'automobile serbe.